La métamorphose est un fétichisme (ou fantasme) dans lequel une personne est excitée par l'idée de se transformer ou de voir quelqu'un se transformer en quelqu'un ou quelque chose d'autre (animal, objet). Il faut cependant indiquer que ce fantasme n'est pas toujours associée à l'aspect sexuel. Ainsi, dans la communauté  (abréviation pour transformation), il y a plusieurs individus qui ont d'autres motivations.

Communauté 
L'ère de l'internet a vu naître une communauté assez vaste tournant autour de la TF.

Types de transformation 
Il n'y a pas qu'un seul type de transformation. Ainsi, si certains aiment l'idée de voir quelqu'un se transformer en animal ou en objet (article féminin, lingerie, sous-vêtement, etc.), d'autre préfère les voir changer de taille. Voici donc une liste non exhaustive de divers types de transformations.

Animale 
Il s'agit de la forme de transformation la plus commune à la fois sur internet, la culture populaire et depuis longtemps dans les mythes des différents peuples. On peut le voir au travers des œuvres réalisées sur les loups-garous et les Tigres-garous, ou les légendes gréco-romaines et égyptiennes. En fait, historiquement, la transformation d'humain en animaux, d'animaux en humains, voir d'animaux en d'autres, est présente depuis plus longtemps que l'écriture elle-même, donc pendant la préhistoire.

On peut aussi observer des êtres humains se transformer en animaux anthropomorphiques.

Bien que généralement la victime se transforme en mammifère (cheval, chat, cerf, etc.), on dénombre tout de même plusieurs reptiles, amphibiens, poissons, oiseaux et autres invertébrés, mais aussi des transformations en extra-terrestres, en animaux mythologiques (dragon, licorne, etc.), en animaux préhistoriques (dinosaure, etc.) ou en animaux de fiction (Digimon, Pokémon, Neopets, etc.), voir en d'autres êtres vivants (plante, micro-organisme, etc.).

Genre 
Appelé « Transgender » dans les pays anglophones, ce type s'agit de la transformation d'un sexe en l'autre sexe. En d'autres termes, il s'agit de la transformation d'une femme en homme ou l'inverse de façon généralement non chirurgicale.

Il faut préciser que, dans ce cas-ci, la chirurgie de changement de sexe n'est généralement pas associée à ce genre de fantaisie.

Taille

Agrandissement 
Variation de la macrophilie, cette préférence tourne autour de l'idée de voir un individu grandir de façon démesurée. Ce genre de transformation inclut souvent des vêtements déchirés (le personnage se retrouva alors entièrement nu s'il est extrêmement démesuré).

Rétrécissement 
Il s'agit du contraire de l'agrandissement. C'est l'idée de voir une personne rétrécir à une taille anormalement petite variant de quelques millimètres jusqu'à un mètre cinquante environ. Il s'agit d'une variation de la microphilie.

Autres 
Il existe d'autres types de transformation. Parmi eux, la transformation en objet, le gain de poids anormalement rapide, le grossissement des seins ou des parties génitales. Ajout de caractéristiques non humaines (par exemple : une queue, des pieds digitigrades, etc.), l'obtention de membres supplémentaires, etc.

Expression artistique 
La transformation inclut plusieurs formes d'expressions artistiques.

Arts visuels 
Plusieurs amateurs de transformations s'adonnent librement au dessin et à la peinture. S'il n'y a pas de nom précis pour qualifier un dessin seul qui inclut une transformation, la communauté anglophone qualifie de sequence ( en français) une suite d'images montrant une transformation étape par étape. Celle-ci peut inclure une histoire plus élaborée (qui la rapproche beaucoup de la bande dessinée). Dans le cas de dessins seuls, il arrive aussi que l'auteur de l'image l'accompagne d'une description plus ou moins détaillée (ou même d'une histoire) pour décrire la transformation.

Arts littéraire 
Bien qu'à peu près aucun roman, pièce de théâtre ou nouvelle ne puisse être rattachée de façon explicite à la TF, il existe certains site qui proposent à leur visiteurs d'écrire des nouvelles, des romans ou des scénarios mettant en scène une transformation. Bien qu'à peu prêt aucun site strictement francophone n'offre ce genre de service, ils sont relativement biens établis en langue anglaise où l'on qualifie ces textes de  (littéralement ). Ces récits peuvent prendre plusieurs formes, variant de la courte nouvelle jusqu'au roman et peuvent s'adresser tant à un jeune public qu'aux lecteurs adultes.

Arts photographiques 
Il existe également des photomontages ou des vidéos produites par des amateurs. On notera aussi des recueils d'un grand nombre de transformations présentes dans des films ou dessins animés.

Notes et références 

Furry
Métamorphoses, Les